Blairgowrie ist der Name mehrerer Orte:

 Blairgowrie and Rattray, Schottland
 Blairgowrie (Australien)
 Blairgowrie (Südafrika)

Sonstiges:
 Blairgowrie (Schiff), ein 1935 gesunkener britischer Dampfer